

Новознаменка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Новознаменка — селище, Кур'їнський район, Алтайський край

Новознаменка — селище, Іванівський район, Херсонська область

Див. також 
 Новознам'янка